Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Марсель Гранольерс и Марк Лопес — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Второй раунд)

<li>  Максим Мирный /  Хория Текэу (Полуфинал)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Финал)<li>  Александр Пейя /  Бруно Суарес (Второй раунд)
<li>  Юрген Мельцер /  Леандер Паес ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2013